Aicels Law Review s podtitulem Journal on Central Europaen Law byl anglicky psaný recenzovaný v letech 2009-2011 vycházející odborný multidisciplinární právnický časopis s .

Aicels Law Review se věnoval aktuálním právním otázkám ve státech střední a východní Evropy a nástupnických států Sovětského svazu. Ve středu pozornosti stálo ústavní a správní právo, právo obchodní a občanské, jakož i právo hospodářské. Rovněž v něm bylo možné nalézt pojednání z právní historie.  

Mezinárodní právo
Časopisy v angličtině
Právnické časopisy